Токвиль () — французская фамилия.
 Токвиль, Алексис де (1805—1859) — французский политический деятель, адвокат и историк, философ, министр.
  (ок. 1803—1877) — французский политик.
  (1772—1856) — французский писатель.

См. также